Демьян Николаевич Карасени (род. 20 июня 1966, село Конгаз, Комратский район, МССР) — депутат Парламента Республики Молдова. Заслуженный тренер Молдавии и мастер спорта СССР по вольной борьбе.

Образование 

Окончил Кишинёвский государственный педагогический институт им. Иона Крянгэ.

Академию публичного управления при Президенте Молдавии, международные отношения.

Магистр международных отношений.

Биография 
 С 1984—1986 служил в Советской Армии (Одесский Военный округ Спортивный Клуб Армии).
 1985 — Второй призер Вооруженных сил СССР (по вольной борьбе, город Рига).
 С 1990 — преподаватель ДЮСШ в городе Комрат; СШ № 1 в селе Конгаз.
 1999 — депутат Народного Собрания Гагаузии.
 2002—2003 — исполнительный директор компании «Транс-Ойл».
 Май 2003 — избран примаром села Конгаз.
 Октябрь 2003 — избран председателем Ассоциации примаров и председателей советов АТО Гагаузии.
 С 2003 — председатель Ассоциации примаров и председателей советов АТО Гагаузии. Член коллегии министерства публичного управления Молдавии. Представитель Молдавии в Международном конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (г. Страсбург).
 Июнь 2007 — повторно избран примаром села Конгаз.
 2008 — избран заместителем Председателя Народного Собрания АТО Гагаузии.
 2012 — избран заместителем Председателя Народного Собрания АТО Гагаузии.
 ноябрь 2014 — избран депутатом Парламента Республики Молдова

Награды 
 Медаль святого Паисия Величиковского (за заслуги возрождения православной веры; награждён Преосвященнейшим Анатолием епископом Комратским и Кахульским; 2005).
 Государственная награда Миритул Чивик «За гражданские заслуги» (2006).
 Орден "Cuv. Paisie Velicicovski" второй степени (награждён Митрополитом Кишинева и Молдовы, Владимиром. 24.04.2011 г.)

Ссылки 

 Официальный сайт 

Родившиеся в Конгазе
Персоналии по алфавиту
Политики Гагаузии
Депутаты парламента Молдавии
Выпускники Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ